Schleip ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Schleip (* 1962), deutscher Musiker und Komponist
 Johann Christian Schleip (1786–1848), deutscher Klavierbauer
 Waldemar Schleip (1879–1948), deutscher Zoologe und Hochschullehrer
 Robert Schleip (* 1954), deutscher Humanbiologe und Faszienforscher